Tage Lerche (24. oktober 1907 – 19. april 1944 på Frederiksberg Hospital) var en dansk mistænkt stikker under Besættelsen. Han blev likvideret af modstandsfolk fra Holger Danske den 19. april 1944, da han, klædt i civil, kørte rundt i en vogn fra Werner Bests (Tysk rigsebefuldmægtiget i Danmark fra 1942-45) vognpark ved Vesterbrogade i København.

Likvideringen 
Klokken 12:40 den 19. april 1944 likviderede de to modstandsmænd Flammen og Citronen stikkeren Svend Gundel i hans radioforretning på Vesterbrogade i København. Få måneder tidligere havde radioforhandleren stukket en modstandsmand til det hemmelige tyske politi, Gestapo. Modstandsmanden blev sat i fængsel og tortureret.

Klokken 14:30 samme dag blev Tage Lerche, der var i tysk tjeneste som chauffør, likvideret i en vogn fra Werner Bests vognpark i krydset Pile Allé ved Vesterbrogade i København af Holger Danskes Bent Faurschou-Hviid (med dæknavnet "Flamme"), Jørgen Haagen Schmidt (dæknavn "Citronen"), Gunnar Dyrberg (dæknavn "Hermann") og Patrick Schultz (dæknavn "Bent"). Bilen blev ramt af 45 skud. Lerches søn og dennes kammerat var også med i bilen. Lerche og sønnen blev hårdt såret og bragt til Frederiksberg Hospital - Lerche døde samme dag, sønnen døde nogle dage senere den 24. april 1944. Kammeraten blev ikke ramt og overlevede, da han havde kastet sig ud af den kørende bil, da skyderierne startede, og løbet hjem til sine forældre. Likvideringen var i virkeligheden en tragisk fejl, idet man troede, at man havde likvideret den farlige stikker Arno Hammeken, man havde desuden heller ikke set børnene i bilen.

Senere samme dag - den 19. april 1944 omkring kl. 22.55 - som hævn for attentatet mod Lerche, kastede medlemmer af den tyske terrorgruppe "Peter-gruppen" to håndbomber mod sporvogne - en linje 6 og en linje 15 - i krydset Vesterbrogade/Pile Allé. Den ene bombe mod linje 6 ramte ikke rigtigt og sprængtes uden for vognen. Den anden bombe sårede 28 personer på linje 15, men ingen blev dræbt.

Kilde 
 Besættelsessamlingen.dk

http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Ulykker/1944-1904/1944-1904.htmDanskere i tjeneste for Nazityskland
Tage
Mord i Danmark
Stikkere under Besættelsen